Cordillère Centrale ( en espagnol) est le nom de plusieurs chaînes de montagnes :
 dans les Andes :
 Cordillère Centrale, un autre nom pour la Cordillère Blanche du Pérou ;
 Cordillère Centrale, chaîne de montagnes en Équateur, aussi appelée « cordillère Real », « cordillère de Quito » ou « cordillère Orientale » ;
 Cordillère Centrale, chaîne de montagnes en Colombie ;
 Cordillère Centrale, chaîne de montagnes en Bolivie ;
 Cordillère Centrale, chaîne de montagnes au Pérou ;
 Cordillère Centrale, chaîne de montagnes du Costa Rica, dans la continuation du Continental Divide ;
 Cordillère Centrale, chaîne de montagnes de Nouvelle-Guinée ;
 Cordillère Centrale, chaîne de montagnes du Panamá, dans la continuation de la cordillère de Talamanca ;
 Cordillère Centrale, chaîne de montagnes sur l'île philippine de Luçon ;
 Cordillère Centrale, chaîne de montagnes sur l'île de Hispaniola, en grande partie sur le territoire de la République dominicaine ;
 Cordillère Centrale, chaîne de montagnes sur l'île de Porto Rico.